Wondreb bezeichnet 

 Wondreb (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

 Wondreb (Fluss), Zufluss der Eger in Deutschland und Tschechien